Gianna Michaels (6 de junho de 1983) é uma atriz pornográfica estadunidense.

Biografia 
Seu primeiro trabalho foi em uma rede de fast food chamada Dick's. Em 2000, Gianna mudou-se para a Califórnia, onde conseguiu um emprego de recepcionista. Tempo depois, foi convidada a posar, o que fez eventualmente no início, fazendo sessões fotográficas de maneira totalmente amadora. Pouco a pouco começou a aparecer em páginas pornográficas.

Gianna aparecia em várias dessas páginas, e começou a popularizar-se. Seu nome aparecia em fóruns, blogs, ferramentas de pesquisa, e entre 2005 e 2006 participou de mais de 100 filmes pornô. E não somente filmes das páginas onde aparecia, mas também com grandes produtoras, como Hustler, Vivid, Evil Angel ou Bangbros.

Como estrela emergente do pornô, Gianna ascendeu à fama devido às numerosas cenas que realizou para a companhia Ox Ideas.

Fez um filme chamado Piranha 3D de 2010, é uma mulher que fica num paraquedas com os seios de fora.

Filmografia (parcial)

Premiações 
 AVN Award de 2007 – Indicada - Melhor cena de sexo grupal – pelo filme "Fashionistas Safado: The Challenge" (Evil Angel);
 FICEB de 2007 - Vencedora "Ninfa" – Sequência mais original de sexo – pelo filme "Fashionistas Safado" (Evil Angel);
 AVN Award de 2008 - Vencedora – Atriz promissora do ano;
 AVN Award de 2008 - Vencedora – Melhor cena de sexo em uma locação estrangeira – pelo filme "Furious Fuckers Final Race";
 AVN Award de 2008 - Vencedora – Melhor lançamento "All-Sex" – pelo filme "G for Gianna";
 AVN Award de 2009 - Nomeada – Melhor performance provocante – pelo filme "Nice Rack 16";
 AVN Award de 2009 - Nomeada - Melhor cena de sexo oral – pelo filme "Praise the Load";
 AVN Award de 2009 - Nomeada – Melhor cena de sexo em casal – pelo filme "Oil Overload".

Ligações externas 
 
Gianna Michaels no AFAdb

Michaels
Michaels